Ana Konjuh e Carol Zhao erano le detentrici del titolo ma non hanno preso parte alla competizione.

Anhelina Kalinina e Elizaveta Kulichkova hanno battuto in finale Katie Boulter e Ivana Đorović per 6-4, 6-2.

Teste di serie

  Anhelina Kalinina /  Elizaveta Kulichkova (campionesse)
  Katie Boulter /  Ivana Đorović (finale)
  Xu Shilin /  You Xiaodi (secondo turno)
  Anastasiya Komardina /  Nina Stojanović (semifinali)

  Fanny Stollár /  Isabelle Wallace (quarti di finale) 
  Kamonwan Buayam /  Sara Tomic (secondo turno) 
  Michaela Gordon /  Katrine Steffensen (secondo turno) 
  Priscilla Hon /  Jil Belen Teichmann (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2014